Ptusza – wieś krajeńska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Tarnówka przy trasie drogi krajowej nr 11
 Ptusza – osada leśna krajeńska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Tarnówka